Apollo steht für:

 Apollon, einen Gott in der römischen und griechischen Mythologie, nach dem verschiedenste Dinge benannt wurden.
 (1862) Apollo, einen Asteroiden
 eine Apfelsorte, siehe Apollo (Apfel)
 eine Freimaurerloge in Leipzig, siehe Apollo (Freimaurerloge)
 eine Kartoffelsorte
 einen Mondkrater, siehe Apollo (Mondkrater)
 eine Zeitschrift, siehe Apollo (Zeitschrift)
 Apollos, biblische Person
 Prix Apollo, Literaturpreis
 Roter Apollo oder Apollofalter (Parnassius apollo), Schmetterling
 Apollo Cinerama, Kino in Zürich
 Apollo Magazine, britische Kunstzeitschrift (gegründet 1925)
 Apollo radio, Hörfunksender in Sachsen
 Apollo (Schiff, 1970), Fährschiff, 1970 auf der Meyer-Werft gebaut
 Apollo (Schiff, 2018), Errichterschiff von GeoSea
 HMS Apollo, Schiff
 zeitweiser Name der Empress of Canada (Schiff, 1961)

Raumfahrt:
 ein Raumschiff, siehe Apollo (Raumschiff)
 Apollo-Programm, NASA-Raumfahrtprogramm

Technik:
 ein Glasfaser-Seekabelsystem im Atlantik, siehe Apollo (Kabel)
 ein in der Android-Distribution CyanogenMod enthaltenes Musik-Abspielprogramm für tragbare Geräte
 Apollo-Brücke in Bratislava
 Apollo-Technik, eine Lernmethode

Kraftfahrzeuge:
 Buick Apollo, Automodellreihe von Buick
 Gumpert Apollo, deutscher Supersportwagen
 VW Apollo, brasilianisches Automodell von Volkswagen
 Apollo, verschiedene Modelle des Apoldaer Unternehmens Apollo-Werke (siehe unten)

Unternehmen und Marken:
 Apollo Airlines, ehemalige griechische Fluggesellschaft (1994–1996)
 Apollo Computer, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Workstations (1980–1989)
 Apollo Global Management, börsennotierte US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft
 Apollo Group, US-amerikanisches Bildungsunternehmen
 Apollo International Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1964–1965)
 Apollo Motor Cars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1982–1989)
 Apollo-Optik, deutsche Augenoptiker-Filialkette
 Apollo Tyres, indischer Reifenhersteller
 Apollo-Raffinerie, früherer Name der größten Erdölraffinerie der Slowakei in Bratislava, heute Slovnaft
 Apollo-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller (1904–1932)
 Chicago Recording Scale Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Apollo
 Erste österreichische Seifensieder-Gewerks-Gesellschaft „Apollo“, ehemaliger Seifensiederunternehmen in Wien (1833–1939)

Geographische Objekte:
 Apollo Creek, Fließgewässer im Blaine County, Idaho
 Apollo Five Mine, Bergwerk im Elko County, Nevada
 Apollo Island, Insel der Antarktis
 Apollo Lake, See im Fresno County, Kalifornien
 Apollo Mine, Bergwerk in Alaska
 Apollo Ridge Park, Park im Washington County, Oregon
 eine Stromrichterstation der HGÜ Cahora Bassa bei Pretoria in Südafrika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 einen nicht mehr existenten Ort im Putnam County, siehe Apollo (Georgia)
 einen Ort im San Bernardino County, siehe Apollo (Kalifornien)
 einen Ort im Armstrong County, siehe Apollo (Pennsylvania)
 Apollo Shores, im Rhea County, Tennessee

APOLLO steht als Abkürzung für:
 Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation, Projekt zur Messung des Mondabstandes

Siehe auch:
 Apollo Kino
 Apollo-Theater
 Apollo Records
 Apollon (Begriffsklärung)

Abkürzung